Альфа Этники 1982/1983 годов () — 47-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1982/1983
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1982 году
Спорт в Греции в 1983 году